"Palmetto" pode ser:
 Palmetto, localidade do Nevada
 Palmetto (Flórida)
 Palmetto (Geórgia)
 Palmetto (Luisiana)
 Palmetto Estates
 Palmetto Bay
 Palmetto (filme)

Desambiguações de topônimos